Medenice může být:
 Medenice (nádoba) – též měděnice, v původním významu obecně měděná nádoba, později nádoba na mytí rukou z mědi, cínu, mosazi, zlata nebo stříbra, přeneseně kropenka apod.

 geografie
 Medenice (Chlum u Třeboně) – rybník poblíž Chlumu u Třeboně v katastru obce Staňkov, okres Jindřichův Hradec
 Medenice (Lomeček) – rybník mezi vesnicemi Lomeček a Paběnice, okres Kutná Hora
 Medenice (Nuzov) – osada u vsi Nuzov v katastru obce Nová Ves u Protivína, okres Písek
 Medenice (Pištín) – rybník u Pištína v katastru obce Břehov, okres České Budějovice

Reference